Анікушин Михайло Костянтинович (*19 вересня (2 жовтня) 1917, Москва — 18 травня 1997, Санкт-Петербург) — російський та радянський скульптор.
 3358 Анікушин (1978 RX, 1955 RR, 1972 TZ10, 1984 US1, 3358 Anikushin) — астероїд головного поясу.